Amaterasu – dea del Sole nella religione shintoista
 Amaterasu – manga di Suzue Miuchi
 Amaterasu – protagonista del videogioco Ōkami
 Amaterasu – personaggio della serie televisiva Stargate SG1
 Amaterasu – protagonista del manga e anime The Five Star Stories
 Amaterasu Patera – patera su Io
Amaterasu – tecnica oculare usata dal Clan Uchiha nel manga Naruto .